Daniel může být:

 Daniel – mužské rodné jméno
 Daniel (prorok) – biblická postava
 Kniha Daniel
 Kfar Danijel – sídlo v Izraeli
 Mount Daniel – hora ve státě Washington, USA
 Neve Danijel – izraelská osada na Západním břehu Jordánu
 Daniel (příjmení)

Externí odkazy